Забегаево — название населённых пунктов в России:

 Забегаево — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Забегаево — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Забегаево — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Забегаево — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Забегаево — деревня в Воткинском районе Удмуртии.